Серена Уильямс - победительница турнира.

Сеяные 

 Елена Янкович (Четвёртый раунд)
 Серена Уильямс (Титул)
 Динара Сафина (Финал)
 Елена Дементьева (Полуфинал)
 Ана Иванович (Третий раунд)
 Винус Уильямс (Второй раунд)
 Вера Звонарёва (Полуфинал)
 Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
 Агнешка Радваньская (Первый раунд)
 Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
 Каролина Возняцки (Третий раунд)
 Флавия Пеннетта (Третий раунд)
 Виктория Азаренка (Четвёртый раунд, снятие с турнира)
 Патти Шнидер (Второй раунд)
 Ализе Корне (Четвёртый раунд)
 Марион Бартоли ''(Четвертьфинал)

<ol start="17">
 Анна Чакветадзе ''(Второй раунд)
 Доминика Цибулкова ''(Четвёртый раунд)
 Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
 Амели Моресмо ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Четвёртый раунд)
 Чжэн Цзе ''(Четвёртый раунд, снятие с турнира)
 Агнеш Савай ''(Первый раунд)
 Сибиль Баммер ''(Первый раунд)
 Кайя Канепи ''(Третий раунд)
 Ай Сугияма ''(Третий раунд)
 Мария Кириленко ''(Первый раунд)
 Франческа Скьявоне ''(Первый раунд)
 Алиса Клейбанова ''(Четвёртый раунд)
 Александра Возняк ''(Первый раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Третий раунд)
 Тамарин Танасугарн ''(Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира
 Сетка квалификационного турнира

Взрослые